Дмитрий Игоревич Клопов (7 октября 1989, Горький, СССР) — российский хоккеист, нападающий.

Биография 
Воспитанник нижегородского хоккея. Начал карьеру в 2006 году в составе нижегородского клуба Высшей лиги «Торпедо», выступая до этого за его фарм-клуб. В дебютном сезоне сыграл три матча, набрав одно (1+0) очко, однако в составе второй команды он стал лучшим бомбардиром сезона. В сезоне 2006/07 Клопов вместе с клубом завоевал право участвовать в Суперлиге, где на следующий год в 40 проведённых матчах набрал 13 (8+5) очков.

В следующем сезоне дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, однако его результативность заметно снизилась, поэтому перед стартом нового сезона он был отправлен в клуб Молодёжной хоккейной лиги «Чайка», в составе которого в 24 играх набрал 30 (15+15) очков. Практически весь сезон 2010/11, перед началом которого Клопов продлил своё соглашение с «Торпедо», он провёл в ВХЛ в составе ХК «Саров», где в 47 матчах набрал 26 (15+11) очков.

Сезон 2011/12 также начал в ВХЛ, однако 12 ноября 2010 года был командирован обратно в «Торпедо», в составе которого по итогам сезона набрал одно (0+1) очко в семи матчах. 3 мая 2012 года Клопов подписал контракт с вернувшимся в КХЛ после авиакатастрофы ярославским «Локомотивом».

Сборная 
В составе сборной России Дмитрий Клопов принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2009 года, на котором он вместе с командой завоевал бронзовые награды, набрав 7 (5+2) очков в 7 проведённых матчах.

Достижения 
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2009. Бронзовый призёр Чемпионата ВХЛ 2017

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 27 мая 2012 года

Международная

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Чайка»
Игроки ХК «Саров»
Игроки ХК «Локомотив ВХЛ»‏
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Амур»